Ким Док Хун (; род. 1961, Корейская Народно-Демократическая Республика) — северокорейский политик, председатель Кабинета Министров КНДР с 13 августа 2020 года. Член Политбюро ЦК ТПК.

Биография 
До 2016 года Ким Док Хун был членом . 11 апреля 2019 года становится членом Политбюро ЦК ТПК и руководит отделом по работе с кадрами. Вероятно, заслужил признание Ким Чен Ына, раскрыв коррупционный скандал, связанный с учебными заведениями в феврале 2020 года. В апреле 2020 года возглавил бюджетный комитет Верховного народного собрания.

13 августа 2020 года, в связи с распространением COVID-19 и наводнением в южной части страны, Ким Чен Ын назначил его председателем Кабинета Министров КНДР, а затем — членом .

Примечания 

Премьер-министры, вступившие в должность в 2020 году
Политики XXI века
Министры КНДР
Члены Трудовой партии Кореи
Родившиеся в 1961 году
Википедия:Биографии современников
Главы правительства КНДР
Действующие руководители государств